Леони́д О́сипович Пастерна́к (согласно документам: Аврум Ицхок-Лейб Постернак  или Исаак Иосифович Пастернак; , Одесса, Российская империя — 31 мая 1945, Оксфорд, Великобритания) — русский живописец и график еврейского происхождения; мастер жанровых композиций и книжной иллюстрации; педагог. Отец писателя и поэта Бориса Пастернака и архитектора Александра Пастернака.

Биография 
Аврум Ицхок-Лейб Постернак родился  в еврейской семье в Одессе, в доме гласного городской Думы М. Ф. Унтилова по Херсонской (ныне — Пастера) улице, 20. Его отец, Иосиф (Осип) Кивович Постернак, арендовал восемь номеров гостиницы в доме № 9 по Рождественской улице на Слободке («постоялый дом Груздьева»), куда переехала вся семья, когда будущий художник был ещё ребёнком. Дед, Кива-Ицхок Постернак, был одним из основателей одесского еврейского погребального братства (хевра кадиша).

Помимо него в семье было пятеро детей. В раннем детстве проявил любовь к рисованию, хотя родители поначалу не одобряли этого увлечения. С 1879 по 1881 годы учился в одесской рисовальной школе, однако окончательно избрал карьеру художника не сразу. В 1881 году поступил в Московский университет и два года занимался на медицинском факультете. В 1883 году перевёлся в Новороссийский университет (Одесса) и там учился на юридическом факультете до 1885 года (в списках студентов за 1883—1884 академический год и в списках выпускников за 1885 год значится как Ицхок Постернак).

Параллельно с университетской учёбой Пастернак продолжал заниматься живописью. В 1882 году он занимался в московской школе-студии Е. С. Сорокина. В середине 1880-х годов также занимался в Мюнхенской академии художеств, где учился у Гертериха и Лицен-Майера, кроме того, брал уроки офорта у И. И. Шишкина.

Осенью 1888 года Пастернак прибывает в Москву и начинает работу над большим полотном «Письмо с родины» для Передвижной выставки. Картина приносит автору успех: буквально «с мольберта» ее покупает П. М. Третьяков; Пастернак становится заметной фигурой в художественных кругах. В 1889 году женится на пианистке Розалии Исидоровне (Райце или Розе Срулевне) Кауфман, работавшей до этого преподавателем по классу фортепиано в Одесской музыкальной школе Русского музыкального общества (в синагогальной записи о рождении первого сына Бориса в 1890 году значится уже как Исаак Иосиев Постернак).

Участвует в ежегодных выставках передвижников. Член объединения «Мир искусства». В конце 1880-х — начале 1890-х годов служит преподавателем в Училище изящных искусств художника-архитектора А. О. Гунста. В 1894 году получает приглашение преподавать в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (впоследствии — ВХУТЕМАС) и принимает его, специально оговорив, что не будет креститься.

В 1905 г. Российская академия художеств присвоила художнику звание академика «за известность»

В 1907 году был приглашён в Англию, чтобы написать портрет дочери одного из местных аристократов. Эта поездка стала значительным событием в жизни Леонида Осиповича, в том числе потому, что в Англии он получил возможность увидеть оригиналы картин местных портретистов XVIII века (Дж. Рейнолдса Пастернак позднее назовёт величайшим портретистом).

После революции 1917 года, в 1921 году, Л. О. Пастернак вместе с женой и дочерьми уехал на лечение в Германию. Однако после операции Пастернака семья не вернулась в СССР. В эмиграции он создал портреты Альберта Эйнштейна (первый большой портрет учёного был сделан художником в 1924 году, ныне данная картина находится в читальном зале математической библиотеки Еврейского университета в Иерусалиме, в 2008—2009 годах была проведена её реставрация), поэта Рильке, писателя Джона Осборна. В 1924 году участвовал в историко-этнографической экспедиции в Палестину, организованной А. Э. Коганом. Написал вышедшую на иврите и русском языке книгу «Рембрандт и еврейство в его творчестве» (1923). В 1927 и 1932 годах в Германии были организованы две персональные выставки художника.

В конце 1930-х годов собирался вернуться в СССР, однако первоначально было решено навестить в Англии дочь Лидию, туда же перебирается и другая дочь Леонида Осиповича — Жозефина. В Англию художник с супругой прибыли в 1938 году, а в августе 1939 года там же умерла Розалия Исидоровна. После этого жил в доме дочери Лидии в Оксфорде. Умер 31 мая 1945 года.

Память 
После смерти Леонида Пастернака были организованы выставки его работ в Англии и Германии. Первая персональная выставка художника в СССР состоялась в 1979 году в Третьяковской галерее, а в 2001 году там же прошла выставка «Л. О. Пастернак в России и Германии». К 150-летию со дня рождения выставка работ художника состоялась и на его родине — в Одессе, тогда же на доме, где жил Леонид Осипович, была установлена мемориальная доска.

В 1999 году в Оксфорде в доме, где Леонид Пастернак прожил последние несколько лет жизни и где находилась его мастерская, был создан музей художника.

Именем Леонида Пастернака названа улица в Тель-Авиве.

Семья 
 Сын Борис Пастернак — писатель, поэт, лауреат Нобелевской премии
 Внук Евгений Пастернак
 Внук Леонид Пастернак
 Сын Александр Пастернак — инженер, архитектор, градостроитель и преподаватель
 Внук Фёдор Пастернак
 Дочь Жозефина Пастернак
 Дочь Лидия Пастернак
 Внучка Лиза Пастернак-Слейтер — профессор Оксфордского университета
 Внучка Анна Пастернак-Слейтер — писательница
 Племянница (дочь сестры Хаси Иосифовны Пастернак и изобретателя Моисея Филипповича Фрейденберга) — филолог-античник Ольга Михайловна Фрейденберг
 Внучатый племянник (внук сестры Екатерины Осиповны Якобсон) — французский художник Филипп Германович Гозиасон

Книги 
 Пастернак Л. Рембрандт и еврейство в его творчестве. —Берлин: Издательство С. Д. Зальцмана, 1923 (на русском языке); Берлин: Явне, 1923 (на иврите).

Работы 

 За работой. Этюд. Масло
 Не выпить ли? 1883. В собрании Одесского художественного музея.
 Портрет А. Г. Рубинштейна (1886),
 Иллюстрации к роману Л. Н. Толстого «Война и мир»
 В кабинете артистки. 1893. В собрании Одесского художественного музея.
 Портрет неизвестной. 1893. В собрании Одесского художественного музея.
 Ночь накануне экзамена, 1895. Музей Орсе, Париж
 Иллюстрации к роману Л. Н. Толстого «Воскресение». 1899
 Иллюстрации к драме «Маскарад» М. Ю. Лермонтова (1891),
 Иллюстрации к поэме «Мцыри» М. Ю. Лермонтова (1891)
 Няня с ребёнком. Зайчик. 1901. В собрании Одесского художественного музея
 Заседание совета преподавателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1902)
 Л. Н. Толстой с семьёй в Ясной Поляне (1902)
 В ложе театра. 1902. В собрании Одесского художественного музея.
 Вести с родины
 Портрет С. С. Шайкевича
 Портрет А. Б. Высоцкой. 1912. Пастель
 Портрет А. Б. Высоцкой. 1912. Пастель
 Портрет М. Горького (1906)
 Портрет А. Н. Скрябина (1909)
 Портрет Ил. М. Мечникова (1911)
 Портрет Вяч. Иванова (1915)
 Уроки музыки. 1909. Пастель
 К родным (1891). Масло.

Литература 
 David Buckman Leonid Pasternak: A Russian Impressionist 1862—1945. London: Maltzahn Gallery, 1974.
 Пастернак Л. О. Записи разных лет. — : Советский художник, 1975.
 Leonid Pasternak. The Russian Years, 1875—1921. Rimgaila Salys. V. I—II. Oxford University Press. 1999 (полный каталог работ).
 Леонид Пастернак в России и Германии: Из музейных и частных собраний Москвы, Веймара, Марбаха и Оксфорда / Гос. Третьяковская галерея, Посольство ФРГ в РФ. — : Пинакотека, 2001.
 Пастернак Е. Письма о любви, дружбе, творчестве. К 150-летию Леонида Осиповича Пастернака.— Третьяковская галерея : журнал. — 2012. — № 3 (36).

Примечания

Ссылки 
 http://ofam.od.ua/php/arhiv2.php?dates=2012-03-12 
 Биография и письма Леонида Пастернака будущей жене в журнале «Третьяковская галерея»
 Биография на сайте «Культура.РФ»
 Шалит Ш. Возвращение блудного сына (Леонид Осипович Пастернак)
 Леонид Осипович Пастернак: Россия в карандаше на сайте Руниверс
 

Художники Российской империи
Русские эмигранты первой волны в Германии
Русские эмигранты первой волны в Великобритании
Борис Пастернак
Выпускники Одесского художественного училища
Выпускники Мюнхенской академии художеств
Выпускники юридического факультета Императорского Новороссийского университета
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Преподаватели Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Художники-педагоги
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии